Hurkske (plaats), een buurtschap nabij Erp
Het Hurkske, een natuurgebied nabij Erp